Regularität oder regulär steht für:
 allgemein einer Regel entsprechend
 Regularität (Freimaurerei), in der Freimaurerei einen Anerkennungsprozess

Informatik:
 regulärer Ausdruck, eine Zeichenkette, die der Beschreibung von Mengen von Zeichenketten mit Hilfe bestimmter syntaktischer Regeln dient
 reguläre Grammatik, eine kontextfreie Grammatik, deren Produktionsregeln bestimmten weiteren Einschränkungen genügen
 regulärer Graph, einen Graphen mit einheitlichem Knotengrad
 reguläre Sprache, die von einem endlichen Automaten akzeptierte Eingabe

mathematisch oft das Gegenteil von singulär:
 reguläre Abbildung, ein Morphismus der Kategorie der algebraischen Mannigfaltigkeiten
 reguläre Darstellung, eine Reihe von Darstellungen verschiedener mathematischer Strukturen
 reguläres Element, ein zweiseitiger Nichtnullteiler eines Rings, siehe Nullteiler
 reguläre Fläche, eine Fläche mit differenzierbarer Struktur
 reguläre Funktion, ein Begriff der Algebraischen Geometrie
 reguläre Funktion, eine holomorphe Funktion
 reguläre Halbgruppe, eine Halbgruppe, in der jedes Element kürzbar ist, siehe Kürzbarkeit
 reguläre Kardinalzahl, eine Kardinalzahl, die mit ihrer eigenen Kofinalität übereinstimmt
 reguläre Kurve, eine differenzierbare Kurve, deren Ableitung nicht verschwindet, siehe Kurve (Mathematik)
 regulärer lokaler Ring, ein lokaler Ring, dessen maximales Ideal von der Ringdimension entsprechend vielen Elementen erzeugt werden kann
 reguläres Maß, ein Maß, das durch Betrachtung offener oder kompakter Mengen bestimmbar ist
 reguläre Matrix, eine invertierbare Matrix
 reguläre Menge, eine Teilmenge des euklidischen Raums, die gleich dem Abschluss ihres Inneren ist
 reguläres Polygon, ein Polygon mit gleich langen Seiten und gleich großen Winkeln
 reguläre Primzahl, eine Primzahl, die keine der Bernoulli-Zahlen teilt
 regulärer Prozess, eine Eigenschaft stochastischer Prozesse, siehe Generator (Markow-Prozesse)
 regulärer Punkt, ein Punkt der Definitionsmenge einer differenzierbaren Abbildung, an dem ihr Differential surjektiv ist, siehe regulärer Wert
 regulärer Raum, ein Raum, in dem jeder Punkt eine Basis aus abgeschlossenen Umgebungen besitzt
 reguläre Singularität, eine hebbare (oder algebraische) Singularität (Mathematik)
 regulärer Wert, ein Element der Bildmenge einer differenzierbaren Abbildung, dessen Urbild nur aus regulären Punkten besteht
 reguläre Lösungstheorie, in der physikalischen Chemie ein Verfahren zur Abschätzung von Aktivitätskoeffizienten in Mischungen
 Reguläre Untergruppe, eine Untergruppe mit bestimmten Eigenschaften
 Regularitätsaxiom in der Mengenlehre

Siehe auch:
 Regularitätstheorie (Philosophie)
 Regulator (Begriffsklärung)
 Regulierung (Begriffsklärung)